El término pumita puede hacer referencia a:

 Pumita, nombre con el que es conocido la motocicleta argentina Puma.
 Pumita, mineral conocido también como piedra pómez o liparita.
 Pumita o Piedra Pómez, un grupo humorístico canario.
 Pumitas o Los Pumitas, seudónimos por los que se conoce a la selección de rugby de juvenil de Argentina.